Владимир Алексеевич Вишняков (1802—1870) — русский генерал-лейтенант, директор Орловского кадетского корпуса.

Биография 
По окончании Павловского кадетского корпуса в 1823 году был оставлен в нём в звании подпоручика. Штабс-офицер — с 1836 года, подполковник — с 1841 года; в декабре 1851 года был произведён в генерал-майоры и в 1853 году назначен директором Орловского Бахтина кадетского корпуса, которым руководил почти двадцать лет — до 1863 года (с 1859 года — генерал-лейтенант). В дальнейшем «состоял по запасным войскам».

Был действительным членом Комитетов в московском Русском обществе акклиматизации животных и растений, президентом отдела комитетов акклиматизации животных при орловском кадетском корпусе (с 1858).

Умер  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Жена — Христина Ивановна (1820—1892), похоронена рядом с ним.

Примечания

Литература 
 Вишняков Владимир Алексеевич // Список генералам по старшинству: Исправлено по 7 января 1856. — С. 472.
 
 Ежегодник русской армии на 1872 год

Выпускники Павловского кадетского корпуса
Директора Орловского кадетского корпуса
Общественные деятели Российской империи
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные на Смоленском православном кладбище